La giornata mondiale del debito ecologico è il giorno in cui, secondo la NEF (New Economics Foundation) e il GFN (Global Footprint Network) l'uomo ha consumato tutte le risorse ambientali che la Terra produce normalmente in un anno. Sostanzialmente il NEF e il GFN calcolano l'impronta ecologica del genere umano, cioè la domanda mondiale di terreni agricoli, pascoli, foreste e zone di pesca necessari per sostenerne i consumi, e la mettono a confronto con la capacità di questi ecosistemi di generare nuove risorse e assorbire i rifiuti che produciamo. In questo modo si determina il giorno in cui, consumata la produzione dell'anno in corso, si incominciano a intaccare le scorte. Se si traducesse il discorso in termini finanziari, sarebbe come incominciare ad avere un bilancio in perdita, sostanzialmente l'uomo brucia più risorse di quelle che la terra produce.

Voci correlate 
 Energia
 Risparmio energetico

Iniziative per l'ambiente
Economia ambientale